

Cinema 
La vagabonda – film del 1918 diretto da Musidora e da Eugenio Perego

Letteratura 
La vagabonda (La vagabonde) – romanzo di Colette del 1910
 La vagabonda (The Wanderer) – romanzo di Sharon Creech del 2000